Altavilla est un mot italien qui signifie haute ville.

Toponyme 

 Altavilla, un village suisse du district du Lac, dans le canton de Fribourg, incorporé en 1991 dans la commune de Morat ; 
 Altavilla, une frazione de la commune italienne de Montorio al Vomano, dans la province de Teramo (Abruzzes) ; 
 Altavilla Irpina, une commune italienne de la province d'Avellino, dans la région Campanie ; 
 Altavilla Milicia, une commune italienne de la province de Palerme, dans la région Sicile ; 
 Altavilla Monferrato, une commune italienne de la province d'Alexandrie, dans la région Piémont ; 
 Altavilla Silentina, une commune italienne de la province de Salerne, dans la région Campanie ; 
 Altavilla Vicentina, une commune de la province de Vicence, dans la région Vénétie.

Patronyme 

  (1806-1875), acteur de théâtre et dramaturge italien.

Autres 
 Casa d’Altavilla, le nom italien de la maison de Hauteville
 , une fortification de la ville d'Ancône réalisé par l'architecte